In 2007 werd het 88ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 20 januari tot 29 april. ABC werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2007